Cataclysm steht für: 

 eine Erweiterung für das Spiel World of Warcraft, siehe World of Warcraft #Erweiterungen
 ein Fahrgeschäftsmodell von Fabbri, siehe Ranger (Fahrgeschäft) #Weitere Hersteller
 ein quelloffenes Computerspiel sowie dessen Abspaltung Cataclysm: Dark Days Ahead

Siehe auch:
 Kataklysmus